Лев Никола́евич Обо́рин (, Москва — 5 января 1974, Москва) — советский пианист, композитор, педагог. Народный артист СССР (1964). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Биография 
Лев Оборин родился  года в Москве в семье инженера-путейца. 

Учился в школе № 327 в Большом Трёхсвятительском переулке. В 1921 году окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу фортепиано (класс Н. Н. Малютиной, затем – Е. Ф. Гнесиной). Занимался также композицией с А. Т. Гречаниновым, предполагая стать в будущем композитором. В 1921–1926 годах продолжил обучение в Московской консерватории им. П. И. Чайковского по двум специальностям: «фортепиано» (класс К. Н. Игумнова) и «композиция» (класс Г. Э. Конюса, затем Н. Я. Мясковского и Г. Л. Катуара). 

В 1927 году, обучаясь в аспирантуре у К. Н. Игумнова, получил известность, победив на Первом Международном конкурсе пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве. Уже тогда критики отмечали зрелость и академичность его исполнения.

Рассказывает профессор Г. М. Цыпин:

«В декабре 1926 года в Москве был получен проспект Первого международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве. Приглашались музыканты из СССР. Проблема состояла в том, что для подготовки к соревнованию фактически уже не оставалось времени. „За три недели до начала конкурса Игумнов показал мне программу соревнования, — вспоминал позднее Оборин. — В моем репертуаре была примерно треть обязательной конкурсной программы. Подготовка в таких условиях казалась бессмысленной“. Тем не менее он начал готовиться: настоял Игумнов и один из авторитетнейших музыкантов той поры Б. Л. Яворский, с мнением которого Оборин считался в самой высокой степени. „Если очень захотеть, то выступить сможете“, — сказал Яворский Оборину. И тот поверил».

Соломон Волков:

Для советской делегации в целом выступление на Варшавском конкурсе стало невероятным успехом — против всех ожиданий. Оборину удалось завоевать первую премию. Как писал Илья Эренбург: «Дипломатам пришлось стушеваться и полякам признаться, что лучше всех исполняет Шопена „москаль“». В правительственной газете «Известия» появилась карикатура любимца Сталина — Бориса Ефимова, изображавшая торжествующего девятнадцатилетнего Оборина и готовых лопнуть от злобы дряхлых врагов Советского Союза, с иронической подписью: «Тут действуют руки Москвы».
Сталину, безусловно, доложили о восторгах великого польского композитора Кароля Шимановского: «Это нельзя назвать успехом, даже не фурором. То было сплошное победное шествие, триумф!»

В годы учебы в консерватории входил в состав кружка молодых композиторов «Московская шестерка» вместе с В. Я. Шебалиным, М. Л. Старокадомским, М. М. Черемухиным, Ю. С. Никольским и М. В. Квадри.

Автор ряда фортепианных пьес, в т.ч. сонаты, романсов, скерцо для оркестра и др.

После победы на конкурсе имени Ф. Шопена начал интенсивную концертную деятельность в СССР и за рубежом. В отдельные сезоны давал до 100 сольных концертов, что вынудило оставить сочинение музыки. 

В годы войны продолжал выступать на Всесоюзном радио, находился в составе фронтовых концертных бригад. С 1943 года играл в ансамбле со скрипачом Д. Ф. Ойстрахом и виолончелистом С. Н. Кнушевицким. Этот ансамбль просуществовал до кончины С. Н. Кнушевицкого в 1963 году.

Прославился как исполнитель русской фортепианной музыки, прежде всего — сочинений П. И. Чайковского, а также как камерный музыкант — его запись всех скрипичных сонат Л. ван Бетховена с Д. Ф. Ойстрахом до сих пор считается одним из лучших исполнений этого цикла. В репертуар пианиста входили также произведения С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа, а также посвящённый ему Первый фортепианный концерт А. И. Хачатуряна.

С 1928 года преподавал в Московской консерватории камерный ансамбль, с 1930 — специальное фортепиано (в 1954–1959 годах и с 1965 заведовал кафедрой) (с 1935 — профессор). 

За годы преподавания воспитал более 100 учеников, среди которых — М. С. Воскресенский, В. Д. Ашкенази, Г. Н. Рождественский, С. И. Осипенко, В. В. Селивохин, А. Г. Севидов, Т. П. Кравченко, Б. А. Чайковский, Т. А. Алиханов, И. М. Красильников, Т. Г. Миансарова и многие другие.

С 1962 года – председатель Совета профессоров фортепианного факультета.

Автор нескольких оригинальных сочинений и статей об исполнительском искусстве.

Лев Николаевич Оборин умер 5 января 1974 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 2). На надгробье указаны годы рождения и смерти: 1910—1974.

Семья 
 Жена — Оборина Ольга Никитична (1921–1979), преподаватель школы дикторов телевидения.

Награды и звания 
 Первый Международный конкурс пианистов имени Ф. Шопена в Варшаве (1-я премия, 1927)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945)
 Народный артист РСФСР (1955)
 Народный артист СССР (1964)
 Сталинская премия второй степени (1943) — за концертно-исполнительскую деятельность
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1966) — за концертно-исполнительскую деятельность
 Два ордена Ленина (1946, в связи с 80-летием Московской консерватории; 1966, в связи с 100-летием Московской консерватории)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта» (1937)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 Орден Братства и единства (1945, Югославия)

Сочинения 
 Для голоса и симфонического оркестра — Фантастическое скерцо (1925);
 Для фортепиано — Четыре прелюдии (1922—1923), Тетрадь по контрапункту (строгий стиль, 1922—1923), Пьеса (1923), Две пьесы (1924), Прелюдия (1924), Две пьесы (1926), Четыре пьесы (изд. 1927), Три пьесы (Прелюдия, Интермеццо, Танец, изд. 1933);
 Сонаты: I, II (1926—1927);
 Для голоса и струнного квартета — романс «Береза» (сл. А. Фета, 1923);
 Для голоса и фортепиано — романсы «Колыбельная» (сл. А. Ахматовой, 1925), «Проводила друга» (сл. А. Ахматовой, 1925), «Песенка» (сл. В. Козина, 1930).

Библиография 
 Рабинович Д. А. Портреты пианистов. — М.: Сов. композитор, 1962. — 268 с. (глава об Оборине Л. Н. — стр. 133—154).
 Хентова С. Лев Оборин. — Л.: «Музыка», 1964.
 Л. Н. Оборин. Статьи. Воспоминания / Ред.-сост. М .Г. Соколов. М., 1977.
 Л. Н. Оборин — педагог / Сост. Е. К. Кулова. М.,1989.
 О. Черников. Великий Лев. Журнал «Музыка и время», № 5, 2003.
 О. Черников. Рояль и голоса великих. Серия: Музыкальная библиотека. Издательство: Феникс, 2011 г. Твердый переплет, 224 стр. ISBN 978-5-222-17864-5

Примечания

Ссылки 
 Страница Льва Оборина на сайте Московской консерватории

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Лауреаты конкурса пианистов имени Шопена